Sérgio Salvador (Araras, 9 de Julho de 1960) é um treinador luso-brasileiro de basquetebol,. Actualmente comanda a equipa da Associação Cultural e Recreativa de Vale de Cambra na CNB1 de basquetebol.

Naturalizou-se português após muitos anos de residência no país. Na sua carreira de jogador, passou por clubes como São José dos Campos(BR), Beira-Mar, Sangalhos, Esgueira, Illiabum, Sanjoanense, Naval e Ginásio Clube Figueirense.

É treinador principal desde a época de 2005-2006, uma época extremamente positiva sendo que conseguiu atingir a final dos "play-offs" dessa edição com a equipa do Ginásio Clube Figueirense, depois de ter eliminado os dois principais candidatos (Porto e Benfica).

Foi treinador do Ginásio Clube Figueirense de 2005 a 2012 e é treinador da Associação Cultural e Recreativa de Vale de Cambra desde Setembro de 2016.

Como treinador, alcançou o 2º lugar na Liga de Clubes de Basquetebol em 2005/2006 pelo Ginásio Clube Figueirense, e conquistou o Troféu António Pratas e Campeonato Português da Proliga 2012/2013 ao serviço da União Desportiva Oliveirense.

Naturais de Araras (São Paulo)
Treinadores de basquetebol de Portugal
Cidadãos naturalizados de Portugal